Bakonydraco est un genre éteint de ptérosaures de la famille des Tapejaridae.

Ses restes fossiles ont été découverts dans la  dans le massif montagneux de Bakony au nord du lac Balaton en Hongrie. Cette couche géologique est datée du Santonien (Crétacé supérieur), soit il y a environ entre  à  millions d'années. C'est ainsi le seul tapéjaridé connu du Crétacé supérieur, le plus récent d'environ  par rapport aux autres genres de la famille qui ont tous vécu au Crétacé inférieur.

La seule espèce du genre est Bakonydraco galaczi, nommée en 2005 par , David B. Weishampel et .

Étymologie 

Le nom du genre se réfère aux montagnes de Bakony et au mot latin « draco » , "dragon", pour donner « dragon des montagnes de Bakony ». L'épithète spécifique galaczi honore le professeur András Galácz, qui a aidé les auteurs dans leur programme de fouilles, depuis 2000, dans un site d'extraction à ciel ouvert de bauxite.

Description 

Bakonydraco est basé sur l'holotype MTM Gyn/3, une mandibule presque complète. D'autre restes fossiles constituent un paratype : MTM Gyn/4,21 (symphyse d'une autre mâchoire). Des os de l'aile et des vertèbres du cou sont supposés appartenir au même genre.

Les mâchoires inférieures sont sans dents et les deux moitiés de la mandibule sont fusionnées à l'avant sur près de la moitié de sa longueur totale, formant une section longue et pointue comprimée latéralement et élargie verticalement, lui donnant une forme de pointe de flèche. La mandibule holotype mesure  de long. Par analogie avec d'autres genres de la même sous-famille des tapéjarinés, l'envergure de l'animal est estimée à environ , ce qui en fait un Azhdarchoidea de taille moyenne.
 
Parce que ses mâchoires sont relativement plus grandes que les celles des autres tapéjaridés, il aurait pu être soit piscivore (se nourrissant de petits poissons), soit frugivore.

Classification 
Après avoir été classé dans la famille des Azhdarchidae, Andres & Myers proposent, en 2013, d'en faire un tapejaridé, un taxon proche des genres Tapejara et Tupandactylus.

En 2014, Andres , établissent un cladogramme où Bakonydraco galaczi apparaît comme un tapéjariné évolué, proche du groupe frère Europejara - Tapejara :

Publication originale

Références taxinomiques

Notes et références

Articles connexes 
 Tapejara

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Paléontologie en Hongrie
Taxon fossile décrit en 2005